Aleksandra Ivanović ist der Namen folgender Personen:

* Aleksandra Ivanović (Sängerin) (1937–2003), jugoslawische bzw. serbische Opern- und Popsängerin 
 Aleksandra Ivanović (Leichtathletin) (* 1995), serbische Sportlerin